Karabas är en ort i Kazakstan. Den ligger i den östra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Astana. Karabas ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Karabas är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Karabas. Runt Karabas är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Trakten runt Karabas består i huvudsak av gräsmarker.

I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Qaraghandy (provins)